Roter Mohn ist:

 Roter Mohn (Film), ein österreichischer Liebesfilm aus dem Jahr 1956
 Roter Mohn (Lied), ein Lied von Michael Jary und Bruno Balz
 Roter Mohn (Roman), ein Roman des tibetisch-chinesischen Schriftstellers Alai aus dem Jahr 1998
 eine Pflanze (Papaver rhoeas), siehe Klatschmohn